Jean-François Jacques (1985-) est un hockeyeur canadien.
 Jean-François Jacques (?-) est un conservateur français.